

Codici 
 SZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Soyo (Angola)

Musica 
 SZA – cantante statunitense